Jabach steht für:
 Jabach (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht aus Köln
 Jabach (Agger), Nebenfluss der Agger
 Jabach (Lebach), Teil der saarländischen Stadt Lebach mit dem Bahn-Haltepunkt Lebach-Jabach

Jabach ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Jabach (1618–1695), deutscher Bankier und Unternehmer
 Johann Engelbert von Jabach (1697–1747), deutscher Priester und Domherr in Köln

Siehe auch:
 Jabach-Medaille